

Hydronyme de la Macédoine du Nord 
 La rivière Dragor (en , ) est un petit cours d'eau de la Macédoine du Nord, affluent droit de la Tsrna, dans le bassin hydrographique du fleuve le Vardar.

Toponyme du Danemark 
 Dragør (API : [] est une commune du Danemark située sur l'île d'Amager, et qui faisait partie du département de Copenhague.